Лемберк — топонимическая еврейская фамилия (название города Львов на идише).

Известные носители: Лемберк, Михаил Евгеньевич (1878—?) — российский врач, прозаик и переводчик.
 Лемберк, Раиса Григорьевна (1885—1975) — русская писательница, переводчик, публицист, научный работник.



Примечания